

Cinema 
E il diavolo ha riso (Mademoiselle) – film del 1966 diretto da Tony Richardson
Mademoiselle – film del 2001 diretto da Philippe Lioret
Mademoiselle (Agassi) – film del 2016 diretto da Park Chan-wook

Editoria 
Mademoiselle – rivista di moda statunitense

Musica 
Mademoiselle – singolo degli Styx del 1976
Mademoiselle – singolo di Sfera Ebbasta del 2019